Turbopumpe (von lat. turbare, drehen) bezeichnet:
 jede durch eine Turbine angetriebene Pumpe
 Turbotauchpumpe
 bestimmte Kreiselpumpen
 Raketentreibstoffpumpen; siehe Flüssigkeitsraketentriebwerk#Pumpenförderung
 Turbomolekularpumpe, eine Pumpe zur Hochvakuumerzeugung

Siehe auch:
 Pumpturbine